Major League Soccer 2022 var den 27:e säsongen av MLS, ligan innehöll ett nytt lag denna säsongen, Charlotte, då ligan utökades från 27 till 28 lag. Los Angeles FC vann både Supporters' Shield och MLS Cup.

Tabeller

Poängtabeller

Eastern Conference

Western Conference

Sammanlagd tabell

Resultattabell

Slutspel

Slutspelsträd

Första omgången

Konferenssemifinaler

Konferensfinaler

Final

Källor 
Officiell hemsida

2022 i USA
2022 i Kanada
Fotbollssäsongen 2022
2022